Tetsuya Yamamoto (honkballer, 1934), een Japanse honkballer, leefde van 1934 tot 2019
 Tetsuya Yamamoto (honkballer, 1946), een Japanse honkballer en honkbalcoach, leefde van 1946 tot 2007
 Tetsuya Yamamoto (omroeper), een Japanse omroeper, geboren in 1956
 Tetsuya Yamamoto (slagwerker), een Japanse slagwerker, geboren in 1966
 Tetsuya Yamamoto (honkballer, 1985), een Japanse honkballer, geboren in 1985
 Tetsuya Yamamoto (componist), een Japanse componist, geboren in 1989
 Tetsuya Yamamoto (honkballer, 1990), een Japanse honkballer, geboren in 1990